Punk Goes… — серия музыкальных сборников, выпускаемых на лейбле Fearless Records с 2000 года и состоящих из кавер-версий композиций исполнителей других жанров или временных периодов. В 2011 году с выходом Punk Goes Pop 4 количество альбомов увеличилось до 12.

Песни в сборниках исполняются различными альтернативными, панк-рок и поп-панк группами (AFI, New Found Glory, The Ataris, Yellowcard, Sugarcult, Rise Against, Relient K, Anberlin, +44, All Time Low, Anti-Flag, Mayday Parade, Diesel Boy). В альбомы были включены каверы композиций Guns N' Roses, Ozzy Osbourne, Depeche Mode, The Rolling Stones, Queen, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Backstreet Boys, Madonna, Britney Spears и многих других популярных музыкантов и групп разнообразных жанров и направлений. Например, в сборнике Punk Goes Metal исполняются каверы хеви-металлических групп, в Punk Goes Pop — поп-музыкантов, в Punk Goes Crunk — исполнителей хип-хопа, в Punk Goes Classic Rock — групп классического рока, а в Punk Goes 80’s и Punk Goes 90’s — популярных песен 80-х и 90-х соответственно. Исключением являются сборники Punk Goes Acoustic и Punk Goes Acoustic 2, где группы исполняют акустические версии своих же композиций.

Список сборников серии Punk Goes.

Примечания

Ссылки 

Сборники панк-рок музыки
Серии музыкальных сборников